Kingsley Omoruyi, noto come Eddy Wata – cantante nigeriano
 Loveth Omoruyi – pallavolista italiana